Kanton Le Pont-de-Beauvoisen ist der Name zweier französischer Wahlkreise:

 Kanton Le Pont-de-Beauvoisin (Isère)
 Kanton Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie)